Новодворцы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Новодворцы — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Новодворцы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Новодворцы — деревня в Слуцком районе Минской области.